Iwan Chowański (zm. 1675)
 Iwan Chowański (zm. 1621)
 Iwan Chowański (zm. 1682)